Суперкубок Італії з футболу 2022 — 35-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 січня 2023 року між чемпіоном Італії «Міланом» та володарем кубка Італії «Інтернаціонале». Перемогу з рахунком 3–0 здобув «Інтернаціонале».

Учасники

Матч

Деталі

Примітки

Джерела 
 Матч на soccerway

2022
Італія
Січень 2023
2022 в італійському спорті